{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Essen
| Officiële naam     = Eurocard Open
| Plaats             = Essen
| Land               = Duitsland
| Locatie            = Grugahalle
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 32 enkel/ 16 dubbel
| Categorie          = ATP Super 9
| Ondergrond         = Tapijt, indoor
| Prijzengeld        = $ 1.844.000
| Jaar               = 1995
| Datum              = 23 - 29 oktober
| Vorige             = 
| Volgende           = 
| Winnaar enkelspel  =  Thomas Muster
| Winnaar dubbelspel =  Jacco Eltingh Paul Haarhuis
}}
Het ATP-toernooi van Essen 1995 (met de officiële naam Eurocard Open''') werd gespeeld van 23 tot en met 29 oktober 1995. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Grugahalle in Duitse stad Essen.

Het toernooi vond eenmalig plaats in Essen omdat de eigenlijke locatie in Stuttgart bezet was door een springconcours.

In de finale van het enkelspel versloeg de Oostenrijker Thomas Muster de Amerikaan MaliVai Washington. In de finale van het dubbelspel was het Nederlandse koppel Jacco Eltingh/Paul Haarhuis te sterk voor het Tsjechische duo Cyril Suk/Daniel Vacek.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stuttgart (indoor)
Indoor ATP-toernooi van Stuttgart